Église Saint-Hippolyte fait référence à plusieurs églises dans le monde :

au Canada 
 église Saint-Hippolyte, à Montréal.

en France 
 église Saint-Hippolyte à Besançon (Doubs) ;
 église Saint-Hippolyte à Bonnay (Saône-et-Loire) ;
 église Saint-Hippolyte à Brion-sur-Ource (Côte-d'Or) ;
 église Saint-Hippolyte à Dormans (Marne) ;
 église Saint-Hippolyte à Esclanèdes (Lozère) ;
 église Saint-Hippolyte à Faverolles-et-Coëmy dans la Marne ;
 église Saint-Hippolyte à Fontès (Hérault) ;
 église Saint-Hippolyte à Jaligny-sur-Besbre (Allier) ;
 église Saint-Hippolyte à Lavernhe (Aveyron) ;
 Collégiale Saint-Hippolyte du Malzieu au Malzieu-Ville (Lozère) ;
 Église Saint Hippolyte du Mareau-aux-Prés (Loiret) ;
 église Saint-Hippolyte à Monestiès (Tarn) ;
 église Saint-Hippolyte à Paris ;
 ancienne église Saint-Hippolyte à Paris ;
 église Saint-Hippolyte à Payzac (Ardèche) ;
 église Saint-Hippolyte à Saint-Hippolyte (Cantal) ;
 église Saint-Hippolyte à Saint-Hippolyte (Charente-Maritime) ;
 église Saint-Hippolyte à Saint-Hippolyte (Haut-Rhin) ;
 église Saint-Hippolyte à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) ;
 église Saint-Hippolyte à Verjon (Ain) ;
 église Saint-Hippolyte à Villeneuve-de-Marsan (Landes) ;
 église Saint-Hippolyte à Yssandon (Corrèze).

en Suisse 
 Église Saint-Hippolyte à Vouvry (Chablais valaisan).